Offensive (zugehöriges Adjektiv offensiv) steht für:

 einen Begriff der Militärtheorie, das Gegenteil der Defensive, siehe Offensive (Militärstrategie)
 Strategie im Schach, siehe Offensive (Schach)
 Taktik im Kampfsport, siehe Offensive (Kampfsport)
 ein Angriffsgefecht
 eine militärische Offensivoperation, siehe Operation (Militär)
 angreifende Offensivspieler im Mannschaftssport, siehe Offensive (Mannschaftssport)

Siehe auch:

 Angriff
 Sturm (Begriffsklärung)